SS10 oder SS 10 steht für:
 Strada Statale 10 Padana Inferiore, zu Regional- oder Provinzstraßen herabgestufte ehemalige Staatsstraße in Norditalien

SS-10 steht für:
 USS Viper (SS-10), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-10 Scrag, sowjetische ballistische Interkontinentalrakete

SS.10 steht für:
 SS.10, französische Panzerabwehrrakete

SS10